Joseph Michel (componist), Frans componist (1688-1736)
Jacques-Joseph Michel, Belgisch componist (1847-1888) 
Joseph Michel (politicus), Belgisch politicus (1925-2016)